Elmas est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Eljif Elmas (né en 1999), joueur macédonien de football
Ferdi Elmas (né en 1985), joueur turc de football
 (né en 1983), joueur turc de football
 (né en 1983), actrice turque
 (né en 1968/69), lutteur olympique turc
Stéphan Elmas (1862-1937), compositeur et pianiste arménien

Toponyme

Italie
Elmas, ville de Sardaigne

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme turc